Mistrzostwa świata w gimnastyce sportowej rozegrane zostały po raz pierwszy w 1903 roku w Antwerpii. Mistrzostwa organizuje Międzynarodowa Federacja Gimnastyczna (FIG). Obecnie odbywają się co roku, z wyjątkiem lat, kiedy są letnie igrzyska olimpijskie. W roku 1934 po raz pierwszy na mistrzostwach wystąpiły kobiety. Wcześniej rywalizowali jedynie mężczyźni.

Historia

Tabela medalowa

Najlepsi zawodnicy 
Tabele zostały stworzone na podstawie wyników podanych na stronie Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej.

Mężczyźni

Kobiety

Medale reprezentantów Polski
  Helena Rakoczy, Bazylea 1950, wielobój
  Helena Rakoczy, Bazylea 1950, skok
  Helena Rakoczy, Bazylea 1950, równoważnia
  Helena Rakoczy, Bazylea 1950, ćwiczenia wolne
  Leszek Blanik, Stuttgart 2007, skok

  Leszek Blanik, Debreczyn 2002, skok
  Leszek Blanik, Melbourne 2005, skok

Linki zewnętrzne 
 Gospodarze mistrzostw
 Medaliści MŚ
 Medalistki MŚ

Przypisy

!